Broach ist:
 ein alter Name der nordwestindischen Hafenstadt Bharuch (Bargyaza)
 ein Marskrater, siehe Broach (Marskrater)
 der Nachname eines US-amerikanischen Musikers, siehe Chris Broach